Lila vaxskivling (Hygrocybe flavipes) är en svampart som först beskrevs av Max Britzelmayer, och fick sitt nu gällande namn av Arnolds 1989. Lila vaxskivling ingår i släktet Hygrocybe och familjen Hygrophoraceae.  Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Basidiesvampar